

Historique 
Partie rejoindre son mari qui travaillait en Guinée, en 1999 . Titi se fait découvrir par Youssou Ndour qui devait se produire en concert . Ce dernier lui affirme avoir été à sa recherche au Sénégal, depuis qu'il l’a vu à la télévision nationale . Son mari étant ami d’enfance au patron du Super Etoile se réjouit de la proposition faite par ce dernier et s’accorde avec madame à rentrer à Dakar . La belle histoire allait démarrer . 

En mai 2003 , Jololi sort « Kuné ak Lila Yeungel » . Six titres ont composé l’album et ont été accueillis à cœur joie par les mélomanes . Titi s’est révélée comme une petite fille . Sur sa tête, des locks finissent de séduire ses nombreux fans compris dans la frange jeune . Dans la banlieue proche de Dakar et sur la presque totalité du pays, elle signe des autographes et devient au grand soleil l’une des nouvelles coqueluches de la musique sénégalaise . 

Danseuse inopine 2e, elle sait faire le spectacle et s’impose sur scène . A titre d’information, on retiendra que Titi est passée par les chœurs au profit de grands noms de la musique sénégalaise : notamment Souleymane Faye, Fallou Dieng . Demba Dia, Pape Niang , Salam Diallo et autres . L’album FAÇON s’en suivra et après une pause de 3 ans avec son label Prince Arts, Titi revient avec un album dont le premier titre « TAMIIT » cartonne dans les ondes.

Références